Мартин Гуска (Локвис; ) — чешский священник-таборит.

По свидетельству Хельчицкого, Гуска отличался особенной энергией и рационалистической простотой своих богословских понятий. Он предрекал наступление на земле царства святых и был одним из самых передовых нововводителей в Таборе. В мнениях о пресуществлении он сходился с радикальными таборитами, не признавал «колдовских обычаев» и старался объяснить их здравым смыслом. В проповедях, носивших хилиастический характер, предсказывал появление нового общественного строя, при котором не будет частной собственности, духовных и светских властей. Требовал ликвидации сословного и имущественного неравенства, упразднения культа и религиозных таинств, которые называл суевериями.

Сожжен умеренными вместе с своим последователем Канишем в 1421 г.

Примечания

Литература 
 
 Мацек Йосеф. Гуситское революционное движение / Пер. с чеш. — М.: Изд-во иностр. лит-ры, 1954. — 232 с.: ил.

Гуситы
Сожжённые на костре